Příjmení Brandes nosí více významných osobností:

 Detlef Brandes (* 1941) – německý historik a profesor
 Georg Brandes (1842–1927) – dánský myslitel a literární kritik
 Heinrich Wilhelm Brandes (1777–1834) – německý meteorolog, matematik a fyzik